Pal steht für:

 Pal (Einheit), altes dänisches Maß
 Pal (Sprache), Papuasprache in der Madang Province, Papua-Neuguinea
 Pal (La Massana), Ort im Fürstentum Andorra
 Pal, erster Langhaarcollie-Darsteller in den frühen Lassie-Filmen sowie im folgenden Fernsehserien-Piloten, siehe Lassie #Hundedarsteller
 Großer Pal, 1809 m, Berg im Grenzgebiet Kärnten (Österreich) und Friaul (Italien)
 Kleiner Pal, 1867 m, Berg im Grenzgebiet Kärnten (Österreich) und Friaul (Italien)
 Pal State, ehemaliger indischer Fürstenstaat um die Stadt Pal, heute in Gujarat, Indien

Pal ist der Familienname folgender Personen:
 Abhishek Pal (* 1997), indischer Langstreckenläufer
 Bipin Chandra Pal (1858–1932), indischer Journalist, Autor, Politiker
 George Pal (1908–1980), ungarisch-US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent
 Harinder Pal Sandhu (* 1988), indischer Squashspieler
 Jacob Pal, siehe Jakob Pál (1863–1936), ungarisch-österreichischer Internist
 Jasmin Pal (* 1996), österreichische Fußballspielerin
 Memphis Pal Moore (1894–1953), US-amerikanischer Boxer
 Munraj Pal (* 1976), englischer Snookerspieler
 Oksana Pal (* 1980), russische Handballspielerin
 Paul Puk Kun Pal (* 2000), südsudanesischer Fußballspieler
 Radhabinod Pal (1886–1967), indischer Richter
 Subrata Pal (* 1986), indischer Fußballspieler
 Tejinder Pal Singh (* 1994), indischer Kugelstoßer

PAL steht für:
 Paradox Application Language, siehe Paradox (Datenbank) #Scriptsprache
 Parental Advisory Label, US-amerikanische Tonträgerkennzeichnung
 Permissive Action Link, eine Sicherheitsvorrichtung für Atomwaffen
 PAL (Fernsehnorm) (Phase Alternating Line), ein Farbcodierverfahren für analogen Fernsehempfang
 Phenylalanin-Ammoniak-Lyase, das Schlüsselenzym des Phenylpropanstoffwechsels
 Physical Activity Level, ein Maß für die körperliche Aktivität, siehe Leistungsumsatz
 Polska Akademia Literatury, ehemalige polnische Literaturakademie
 Premier Automobiles Limited, indischer Automobilhersteller mit der Marke Premier
 Programmable Array Logic, programmierbarer Elektronikbaustein
 Protocol Adaptation Layer, ein Protokoll für Firewire
 Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart
 Staat Palästina (IOC- und FIFA-Code)
 Captain Germán Olano Moreno Air Base (IATA-Code), Militärflugplatz in Palanquero, Departamento de Cundinamarca, Kolumbien
 PAL Airlines (Chile), ehemalige chilenische Fluggesellschaft
 PAL Airlines (Kanada), kanadische Fluggesellschaft
 Philippine Airlines (ICAO-Code), Fluggesellschaft der Philippinen
 PAL Express, Tochtergesellschaft von Philippine Airlines

PaL steht für:
 Problem anderer Leute, siehe Hintergründe zu Per Anhalter durch die Galaxis #Problem-anderer-Leute-Feld

P·A·L steht für:
 P·A·L, ein deutsches Musikprojekt

pal steht für:
 Mittelpersische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Paal
 Pahl
 Pál
 Pall

Abkürzung